SSD (informatyka)
 SSD (radioterapia)
 SSD (metoda wyborcza)